Костянти́н Богда́нов:

 Богданов Костянтин Анатолійович (нар. 1963) — російський філолог, фольклорист, семіотик, історик культури.
  (1905—1958) — радянський конструктор озброєнь.
 Богданов Костянтин Федорович (1809—1877) — російський артист балету.

Див. також 
 Богданов
Сторінки зі списками однофамільців-тезок